Uilleam ist der Name folgender Personen:

 Uilleam, 2. Earl of Ross (* nach 1210; † 1274), schottischer Adeliger
 Uilleam, 3. Earl of Ross (* vor 1260; † 1323), schottischer Adeliger
 Uilleam, 5. Earl of Ross (* vor 1329; † 1372), schottischer Adeliger
 Uilleam, 5. Earl of Mar († vor dem 25. Juli 1281), schottischer Adeliger